Der Biathlon-Weltcup 2003/04 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen, in die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof ein.

Männer

Resultate und Kalender

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate und Kalender

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonstatistiken bei Biathlonworld.com

Fußnoten 

2003
Wintersport-Weltcup 2003/04
Biathlonveranstaltung 2003
Biathlonveranstaltung 2004